Dit is een overzicht van het onroerend erfgoed in het Sint-Gilliskwartier, een wijk van Brugge behorend tot de middeleeuwse stadsuitbreiding binnen de tweede stadsmuur. Het onroerend erfgoed maakt onderdeel uit van het cultureel erfgoed in België.

|}

Zie ook 
 Lijst van onroerend erfgoed in West-Vlaanderen

 
Brugge